Василий Васильевич Тарновский:
 Тарновский, Василий Васильевич (1810—1866) — украинский этнограф и юрист, общественный деятель.
 Тарновский, Василий Васильевич (1837—1899) — украинский коллекционер и меценат. 
 Тарновский, Василий Васильевич (1880—1926) — русский конструктор артиллерийского вооружения.